Шпиця — те саме, що й спиця
 В'язальна шпиця — тонкий довгий стрижень з трохи загостреним кінцем для в'язання
 Шпиця — діалектна назва шпиля гори, архітектурного шпиля

Прізвище 
 Шпиця Володимир Григорович (1913—1986) — ректор Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова (1952—1973)

Топоніми

Шпиця — село в гміні Пухачув Ленчинського повіту Люблінського воєводства

Див. також 
 Шпиці — одна з вершин гірського масиву Чорногора в Українських Карпатах
 Шпіц

Примітки